Пенсу () — португальська власна назва.

Топоніми

Сан-Вісенте-ду-Пенсу — парафія.
 Санту-Ештеван-ду-Пенсу — парафія.